Gruppe B ved Europamesterskabet i fodbold 2012 begyndte den 9. juni, og blev færdigspillet den 17. juni 2012. I gruppen var , ,  og . Gruppe B er kendt som "dødens gruppe". Alle fire hold var i Top 10 på FIFA's verdensrangliste ved starten af turneringen.

Stilling

Holland – Danmark

Tyskland – Portugal

Danmark – Portugal

Holland – Tyskland

Portugal – Holland

Danmark – Tyskland

Eksterne henvisninger 
 UEFA Euro 2012 Gruppe B

Referencer 

 Gruppe B